Keitel est un patronyme :

 Harvey Keitel, acteur américain
 Jesse James Keitel, actrice américain
 Sebastián Keitel, athlète chilien
 Wilhelm Keitel, maréchal allemand